Scamurra ist der Familienname folgender Personen:

 Hayley Scamurra (* 1994), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Peter Scamurra  (* 1955), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler